Galtasjön (Galtasjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Galtasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun och Hylte kommun,  (19,2 ha)
Galtasjö, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (36 ha)
Galtasjön (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (7,87 ha)
Galtasjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Galtasjö, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Galtasjön, sjö i Marks kommun,  (19,5 ha)

Se även 
Galtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn